«Красная таверна» () — французский кинофильм. Фильм основан на фактическом уголовном деле гостиницы  Peyrebeille. В главной роли — Фернандель. Другие названия фильма: «Красная гостиница», «Красная харчевня». Изначально был задуман как экранизация одноимённого рассказа Оноре де Бальзака.

Сюжет 
XIX век. Владельцы отдалённой гостиницы в горах убивают своих постояльцев, чтобы завладеть их имуществом. Последней их жертвой стал бродячий музыкант, однако его дрессированной обезьянке удалось спастись в лесу. Вслед за ними в гостинице останавливается дилижанс с несколькими пассажирами, которым грозит такая же судьба. Но вскоре в гостинице появляется монах. Хозяйка не хочет убивать монаха, поэтому исповедуется ему для того, чтобы он ушёл. Узнав о том, что происходит в этой таверне и, догадываясь о том, что этой ночью произойдёт с постояльцами, монах в ужасе, но не имеет права никому рассказать об этом. Соблюдая «тайну исповеди», он пытается спасти постояльцев.

В 2007 году у этого фильма появился ремейк «Красный отель» с Кристианом Клавье, Жераром Жюньо и Жозиан Баласко.

В ролях 
 Фернандель — монах
 Франсуаза Розе — Мари Мартен
 Мари-Клер Оливиа — Матильда
 Жан-Роже Кассимон — Довен
 Нани Жермон — Элиза
 Люд Жермен — Фетиш
 Жак Шарон — Родольф
 Робер Берри — кучер

Ссылки 
 
 Инфо и фотогалерея на Gaumont.RU

Фильмы Клода Отан-Лара
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1951 года
Детективные фильмы Франции
Фильмы Франции 1951 года